Региональное название ряда лекарственных растений:
 Волчеягодник обыкновенный
 Элеутерококк колючий